Апертура 2009 () — первая половина 76-го сезона чемпионата Сальвадора по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Финальная фаза

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 6—7 декабря, а ответные состоялись 13 декабря.

|}

Финал

Ссылки 
 Статистика на soccerway.com
 Апертура 2009 на rsssf.com

2009
Сальвадор
2009 год в Сальвадоре